Поље се може односити на:

 Поље (математика), алгебра
 Магнетно поље
 Магнетско поље Земље
 Гравитационо поље
 Гравитационо поље Земље
 Електрично поље, струјно поље
 Електромагнетно поље
 Физичко поље
 Шаховско поље

или:

 Поље (географија), пољана
 Крашко поље, геоморфолошки облик у крашком пределу

Насеља

Црна Гора 
 Поље (Бар), насеље у општини Бар
 Шћепан Поље, насеље у општини Плужине

Босна и Херцеговина

Република Српска 

 Поље (Вишеград), насеље у општини Вишеград
 Поље (Дервента), насеље у општини Дервента
 Поље (Калиновик), насеље у општини Калиновик

Федерација Босне и Херцеговине 
 Поље (Бусовача), насеље у општини Бусовача
 Поље (Велика Кладуша), насеље у општини Велика Кладуша
 Поље (Коњиц), насеље у општини Коњиц
 Поље (Крешево), насеље у општини Крешево
 Поље (Цазин), насеље у општини Цазин

Хрватска 

 Поље (Добрињ), насеље у општини Добрињ
 Поље (Раша), насеље у општини Раша
 Поље (Слуњ), насеље града Слуња

Види још 

 Бело Поље
 Бијело Поље (вишезначна одредница)
 Велико Поље
 Веље Поље
 Добро Поље
 Косово Поље (вишезначна одредница)
 Дуго Поље